Грознетин (, ) — город в районе Карловы Вары Карловарского края Чехии.

Площадь составляет 23,78 км². Население по данным на 2012 год — 1922 человека; по данным на 2006 год оно составляло 1873 человека. 23 января 2007 года Грознетину был возвращён статус города. Из достопримечательностей стоит отметить церковь св. Петра и Павла, еврейское кладбище (около 1 км к северо-западу от города), статуи св. Девы Марии, св. Елизаветы, св. Максимилиана, св. Флориана, св. Себастьяна.

Население

Города-побратимы 
  Цирндорф, Германия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Карловарского края